Eine Landesgartenschau 2010 fand statt in:

 Villingen-Schwenningen, Baden-Württemberg, siehe Landesgartenschau Villingen-Schwenningen 2010
 Hemer, Nordrhein-Westfalen, siehe Landesgartenschau Hemer 2010
 Bad Nauheim, Hessen, siehe Landesgartenschau Bad Nauheim 2010
 Aschersleben, Sachsen-Anhalt, siehe Landesgartenschau Aschersleben 2010
 Rosenheim, Bayern, siehe Landesgartenschau Rosenheim 2010
 Bad Essen, Niedersachsen, siehe Landesgartenschau Bad Essen 2010